Dunkin (Québec), un hameau du canton Potton ;
Christopher Dunkin (1812-1881) est un éditeur, avocat, professeur, juge et homme politique canadien ;
Dunkin Donuts est une chaîne américaine de restauration fondée en 1950 à Quincy, Massachusetts ;
Le Dunkin' Donuts Center est une salle omnisports située à Providence au Rhode Island.